Les Deux Frères peut désigner :

 Les Deux Frères, un conte de Grimm
 Les Deux Frères, film muet français de Louis Feuillade sorti en 1916 ;
 Les Deux Frères, un feuilleton français télévisé de Roger Kahane, diffusé en 1989 ;
 Les Deux Frères, un navire construit en 1826.

Voir aussi 

 
 Conte des deux frères, une histoire égyptienne antique